Jacqueline Cator – ex cestista francese
 Madeleine Cator – cestista francese
 Silvio Cator – lunghista e altista haitiano